Airstream steht für:
 Airstream, US-amerikanischer Wohnwagen-Hersteller

Automodelle:
 Chrysler Airstream, Automodell der Marke Chrysler
 DeSoto Airstream, Automodell der Marke DeSoto
 Ford Airstream, Konzeptstudie der Marke Ford
 Singer 11 Airstream, Automodell der Marke Singer